Посольство Бангладеш в Вашингтоне — главная дипломатическая миссия Народной Республики Бангладеш в США, расположена на северо-западе Вашингтона на Интернешнл-драйв, 3510 в районе Кливленд-парк.

Кроме посольства Бангладеш имеет на территории США генеральные консульства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Посол Бангладеш в США: М Шахидул Ислам () (с 17 февраля 2021 года).

См. также 
 Список дипломатических миссий Бангладеш

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Бангладеш. 
 Посольство на сайте embassy.org 
 wikimapia

Бангладеш
Дипломатические представительства Бангладеш